Клаудия Пина Медина (; 12 августа 2001, Монкада-и-Решак, Испания) — испанская футболистка, нападающий клуба «Барселона» и сборной Испании.

Клубная карьера 
В детстве Пина занималась мини-футболом, после чего в 2011 году её заметили скауты «Эспаньола», в академию которых она вскоре и перешла. В 2013 году она перешла в академию «Барселоны» и уже во втором сезоне помогла команде выиграть молодёжный чемпионат, забив 100 голов за 20 игр.

Достижения

Командные 
«Барселона»
 Чемпионка Испании (2): 2019/20, 2021/22
 Обладательница Кубка Испании (2): 2019/20, 2021/22
 Обладательница Суперкубка Испании (3): 2019/20, 2021/22, 2022/23

Сборная Испании (до 17 лет)
 Чемпионка мира: 2018

Личные 
 Лучший бомбардир Чемпионата мира (до 17 лет): 2018
 Лучший игрок Чемпионата мира (до 17 лет): 2018

Примечания 

Футболистки Испании
Игроки женской сборной Испании по футболу
Игроки ЖФК «Барселона»
Игроки ЖФК «Севилья»